Haines kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Haines
 Henry Haselfoot Haines
 Richard Wheeler Haines
 William P. Haines

Robotskapade auktorsförkortningar